Party Hard может означать.

Музыка:
 «Party Hard» — песня 1998 года группы Pulp.
 «Party Hard» — песня 2001 года Andrew W.K.

Игры:
 «Party Hard» — игра 2015 года студии Pinokl Games.
 «Party Hard 2» — игра 2018 года студии Pinokl Games.